Az 1955-ös férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot 1955. június 7. és június 19. között rendezték Magyarországon, azon belül Budapesten. Ez volt a 9. férfi kosárlabda-Eb. A tornát a házigazda magyar válogatott nyerte, azóta is ez az egyetlen Európa-bajnoki címe a magyar válogatottnak. A torna legértékesebb játékosa (MVP) a magyar Greminger János lett.

Lebonyolítás 
A 18 résztvevőt 2 darab 4 csapatos és 2 darab 5 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. Itt a 8 csapat újra körmérkőzéseket játszott és a csoport végeredménye lett egyben az Európa-bajnokság végeredménye is.

Az alsó ágon a 9–18. helyért a csoportkörből kieső 10 csapatot 2 darab 5 csapatos csoportra osztották, ahol körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. Az első kettő a 9–12., a harmadik és negyedik a 13–16., az ötödikek a 17. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

A 9–18. helyért

E csoport

F csoport

A 17. helyért

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Döntő csoportkör 

A csoport végeredménye

A magyar válogatott kerete: Greminger János, Mezőfi Tibor, Tóth László, Zsíros Tibor, Bánhegyi László, Hódy János, Hódy László, Bogár Pál, Papp Péter, Simon János, Czinkán Tibor, Cselkó Tibor, Dallos János, Bencze János (szövetségi kapitány: Páder János)

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1955
Kosarlabda